Die Liste der Martello-Türme auf Menorca enthält alle 14 zwischen 1787 und 1805 gebauten Martello-Türme auf der Balearen-Insel Menorca.

Weblinks 

 Informationen  über die Türme Menorcas auf der Website Mallorca Torres – Die Wachtürme der Insel Mallorca

Literatur 
 Mónica Fernández de la Fuente: Torres Martello en la isla de Menorca (PDF; 1,19 MB), 4. Congreso de Castellología, Madrid, 7.–9. März 2012 (spanisch).

Anmerkung 

Liste (Kulturdenkmale in Spanien)
!
Liste (Türme)
Martelloturme #Menorca
!Martello-Turme auf Menorca